Klavsholm har flere betydninger:

 Klavsholm (Hellevad Sogn) – en herregård i Hellevad Sogn
 Klavsholm (Øland Sogn) – en afbyggergård i Øland Sogn